Norberto Aguirre Palancares kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Norberto Aguirre Palancares, Minatitlán, Veracruz, 
 Norberto Aguirre Palancares, Atzalan, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar